Douglas Kennedy (1915-1973) – attore statunitense
Douglas Kennedy (1916-2003) – politico canadese
Douglas Kennedy (n. 1955) – scrittore statunitense
Douglas Harriman Kennedy (n. 1967) – giornalista televisivo statunitense, figlio di Robert F. Kennedy
Peter Douglas Kennedy (1922-2006) – musicologo e presentatore britannico